Bouché est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Auguste Bouché-Leclercq (1842-1923), historien français spécialiste de l’Antiquité ;
 Carl de Bouché (1845-1920), peintre de vitraux allemand ;
 Carl David Bouché (1809-1881), botaniste allemand ;
 Donatien Bouché (1882-1965), marin français ;
 Eugène-Ange-Marie Bouché (1828-1888), évêque français ;
 François Bouché (1924-2005), sculpteur français ;
 Jean-Hubert Bouché (1827-1915), homme politique français ;
 Louis-Alexandre Bouché (1838-1911), peintre français ;
 Mathieu Bouché (1979-), joueur de hockey sur glace français ;
 Peter Carl Bouché (1783-1856), jardinier, botaniste et écrivain allemand ;
 Peter Friedrich Bouché (1785-1856), entomologiste et botaniste allemand ;
 René Bouché (1906-1963), illustrateur de mode et portraitiste français.

Voir aussi 
 

Patronyme français